Braxenträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Braxenträsket, Västerbotten, sjö i Norsjö kommun,  (48,1 ha)
Braxenträsket, Norrbotten, sjö i Överkalix kommun,  (11,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn